Hermann Dold ist der Name folgender Personen:

* Hermann Dold (Mediziner) (1882–1962), deutscher Hygieniker, Bakteriologe und Hochschullehrer 
 Hermann Dold (Politiker) (1892–1953), deutscher Volkswirt, Unternehmer und Politiker (CDU)